

Informatica 
 select  – comando SQL
 ... – elemento HTML che crea un menu ad elenco dal quale l'utente può scegliere una sola voce

Altro 
 Select – album di Kim Wilde del 1982
 Select – rivista musicale
 Select – bevanda alcolica tipica di Venezia e limitrofi
 MTV Select – programma televisivo di MTV